Микара () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Микара, Клементе (1879—1965) — итальянский кардинал.
 Микара, Людовико (1775—1847) — итальянский кардинал.